Altenberg heißen folgende geografische Objekte:

Städte und Gemeinden:
 in Deutschland
 Altenberg (Erzgebirge), Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 in Österreich
 Altenberg an der Rax, Gemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Altenberg bei Linz, Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Stadt- und Ortsteile:
 in Baden-Württemberg:
 Altenberg (Bühlertal), Ortsteil der Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt
 Altenberg (Ilshofen), Weiler im Ortsteil Obersteinach, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Altenberg (Köngen), Ortsteil der Gemeinde Köngen, Landkreis Esslingen
 Altenberg (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 in Bayern:
 Altenberg (Denkendorf), Ortsteil der Gemeinde Denkendorf, Landkreis Eichstätt
 Altenberg (Oberasbach), Stadtteil von Oberasbach, Landkreis Fürth
 Altenberg (Syrgenstein), Ortsteil der Gemeinde Syrgenstein, Landkreis Dillingen an der Donau
 Altenberg-Hütte, Ortsteil der Gemeinde Schwangau, Landkreis Ostallgäu
 in Nordrhein-Westfalen:
 Altenberg (Bergisches Land), Ortsteil der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischen Kreis
 in Österreich:
 Altenberg (Gemeinde St. Andrä-Wördern), Katastralgemeinde von St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Altenberg (Gemeinde Attersee), Katastralgemeinde von Attersee am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Altenberg (Gemeinde Eschenau), Ortsteil von Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Altenberg (Gemeinde Obertrum), Ortsteil von Obertrum am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Altenberg (Gemeinde Albersdorf-Prebuch), Ortsteil von Albersdorf-Prebuch, Bezirk Weiz, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Frohnleiten), Ortsteil von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Heimschuh), Ortsteil von Heimschuh, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Kitzeck), Ortsteil von Kitzeck im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf), Ortsteil von Ludersdorf-Wilfersdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Pirching), Ortsteil von Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Riegersburg, bei Krennach), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Riegersburg, bei Lödersdorf), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Sankt Johann), Ortsteil von Sankt Johann in der Haide, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Sankt Josef), Ortsteil von Sankt Josef, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Altenberg (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil von Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Altenberg bei Leibnitz, Katastralgemeinde von Tillmitsch, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 in der Schweiz:
 Altenberg (Bern), Quartier der Stadt Bern

Ortschaften, historischer deutscher Name:
 in Belgien
 Altenberg, Neutral-Moresnet, Ortschaft als neutrales Gebiet zwischen Vereinigtem Königreich der Niederlande bzw. (später) Belgien und Preußen; heute Kelmis (La Calamine), Ostbelgien
 in Frankreich
 Altenberg, Bahnhof an der Bahnstrecke Munster–Col de la Schlucht im Elsass
 in Polen
 Altenberg (Landkreis Jauer, Schlesien), Ortschaft Radzimowice der Stadt-und-Land-Gemeinde Bolków, Woiwodschaft Niederschlesien
 in Russland
 Altenberg (Landkreis Königsberg/Samland, Ostpreußen), Ortsteil Doroschnoje (Kaliningrad, Gurjewsk) der Landgemeinde Nowomoskowskoje, Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 in Tschechien
 Altenberg, Starý Kopec, Ortschaft im Olomoucký kraj
 Altenberg, Staré Hory (Jihlava), Stadtteil von Jihlava im Vysočina kraj

Berge (sortiert nach Höhe):
 Altenberg (Ammergauer Alpen) (1751 m), auf der Grenze zwischen Bayern (Deutschland) und Tirol (Österreich)
 Altenberg (Gailtaler Alpen) (1288 m), in Kärnten
 Altenberg (Jenesien) (1223 m), in Südtirol (Italien)
 Altenberg (Haut-Rhin) (1197 m), bei Wildenstein, Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich
 Altenberg (Bas-Rhin) (856 m), bei Neubois, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Altenberg (Westerwald) (651,4 m), im Westerwald nahe Waigandshain, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Altenberg (Zoggendorf) (583,1 m), in der Fränkischen Alb bei Zoggendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Altenberg (Limpurger Berge) (564,7 m), höchste Erhebung der Limpurger Berge bei Hohenberg (Sulzbach-Laufen), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Altenberg (Haidling) (555 m), in der Fränkischen Alb bei Haidling (Schnaittach), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Altenberg (Stauf) (553 m), in der Fränkischen Alb bei Stauf (Thalmässing), Landkreis Roth, Bayern
 Altenberg (Fichtelgebirge) (516 m), im Fichtelgebirge bei Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Altenberg (Hohenahr) (442,2 m), im Gladenbacher Bergland bei Hohenahr, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Altenberg (Igersheim) (345 m), im tauberfränkische Hügelland, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Altenberg (Bad Kissingen) (284 m), in Garitz (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Altenberg (Kelmis), bei Kelmis, Belgien, siehe Kelmis#Geschichte

Kirche und Kloster:
 Altenberger Dom, ehemalige Klosterkirche im Ortsteil Altenberg der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kirche Altenberg (Erzgebirge), Kirche in der Stadt Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Abtei Altenberg, ehemalige Zisterzienserabtei bei Odenthal-Altenberg, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Altenberg, Kloster bei Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Burg, Schloss Altenberg:
 Burg Altenberg (Dietenheim), bei Dietenheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Altenberg (Oberbrüden), in Auenwald, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schloss Altenberg (Syrgenstein), bei Syrgenstein, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Burg Altenberg (Daxberg), abgegangene Burg in Daxberg bei Erkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schloss Altenberg, anderer Name für die Villa Pereira in St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Schloss Altenberg (Steiermark), in Hitzendorf, Steiermark
 Ruine Altenberg (Füllinsdorf) bei Füllinsdorf, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Ringwall Altenberg, Bad Kissingen, Bayern

sowie:
 Altenberger Metallwerke AG, zuvor: Aktiengesellschaft des Altenbergs für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb, die eine 100 %-Tochter des belgischen Unternehmens Vieille Montagne, zu deutsch: Altenberg, war.
 Minckwitzscher Weinberg, Weinberg in Niederlößnitz (Radebeul), Landkreis Meißen, Sachsen
 Zinkfabrik Altenberg, ehemalige Zinkfabrik in Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, heute Rheinisches Industriemuseum
 Grube Altenberg, stillgelegtes Bergwerk bei Müsen im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Bergbauwüstung Altenberg, Bodendenkmal zwischen Littfeld (Kreuztal) und Müsen (Hilchenbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Kanzemer Altenberg, Weinlage an der Saar bei Kanzem, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Altenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Altenberg ist Familienname oder Pseudonym folgender Personen:
 Arthur Altenberg (1862–1926), Oberbürgermeister von Memel und Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Eugen Altenberg (1886–1965), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Jakob Altenberg (1875–1944), österreichischer Geschäftsmann
 Peter Altenberg (eigentlich Richard Engländer; 1859–1919), österreichischer Schriftsteller
 Theo Altenberg (* 1952), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Altberg
 Altenberg-Schanze
 Altenberga
 Altenberg-16
 Altenberge
 Altenbergen
 Altenberger
 Altenburg (Begriffsklärung)
 Altensberg
 Alter Berg